Mattioni può essere il cognome dei seguenti personaggi:
Antonio Mattioni (1880-1961) ingegnere aeronautico italiano
Emilio Mattioni (1934-2022) architetto italiano
Eszter Mattioni (1902-1993) pittrice ungherese
Felipe Mattioni Rohde (nato nel 1988) calciatore brasiliano con passaporto italiano
Luigi Mattioni (1914-1961) architetto italiano
Stelio Mattioni (1921-1997) scrittore italiano